Reut ist der Ortsname von

 Reut, Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Reut bei Eschelbach, Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reut bei Seestetten, Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Reut (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reut (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reut (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Reut (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reut (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Reut (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Reut (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reut (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Reut (Reichersbeuern), Ortsteil der Gemeinde Reichersbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reut (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reut (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Reut (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Reut (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reut (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Reut (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Reut (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Reut bezeichnet außerdem:
 linker Nebenfluss des Seim in der Oblast Kursk, siehe Reut
 rechter Nebenfluss des Dnister in der Republik Moldau, siehe Răut

Reut ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Reut-Nicolussi (1888–1958), österreichischer Jurist (Völkerrecht) und Politiker
 Marguerite Reut (1924–2018), französisch-schweizerische Ethnologin und Friedensaktivistin

Siehe auch:
 Reuth
 Reit
 Reith
 Roith